Hiei – góra na północny wschód od Kyoto w Japonii.
 Hiei – nazwa japońskich okrętów, m.in.:
 "Hiei" – korweta pancerna z 1877 roku, uczestnik I wojny chińsko-japońskiej i wojny rosyjsko-japońskiej
 "Hiei" – krążownik liniowy, z okresu I i II wojny światowej.